Heidi Montag, personaggio televisivo statunitense
 Guy Montag, protagonista de Fahrenheit 451 di Ray Bradbury
 Signorina Montag, personaggio de Il processo di Franz Kafka
 Casa editrice Montag

Altri progetti